Дёлер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Дёлер, Рюдигер (1948—2022) — немецкий ортопед, хирург и профессор медицины
 Дёлер, Теодор (1814—1856) — австрийский композитор и пианист периода романтизма